L'institut universitaire de technologie d'Annecy est un établissement français d'enseignement supérieur situé à l'est d'Annecy dans la commune délégué d'Annecy-le-Vieux.

Historique 
L'IUT d'Annecy a été créé en 1973.

Localisation 
L'IUT d'Annecy est situé dans le Domaine universitaire d'Annecy-le-Vieux, à côté de l'Institut d'administration des entreprises Savoie Mont-Blanc (IAE), de Polytech Annecy-Chambéry (école d'ingénieurs) et du Resto U. Le Domaine se trouve sur la commune d'Annecy, dans la commune délégué d'Annecy-le-Vieux sur les hauteurs d'Annecy, qui surplombe le lac.

Disciplines et composantes

Les DUT 
Chacun des 99 départements permettent de préparer un DUT :

INFO : Informatique 
Diplôme universitaire de technologie qui permet à l'étudiant d'être capable de participer à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de systèmes informatiques.

L'enseignement comprend de l'algorithmique, de la programmation, de l'architecture des systèmes et réseaux, des outils et modèles du génie logiciel, des mathématiques, de l'économie et gestion des organisations, des langues, de l'expression-communication et enfin, des modules complémentaires.

Ce département est réputé, notamment pour son taux de réussite excellent.

GEII : Génie Électrique et Informatique industrielle 
Diplôme universitaire de technologie qui permet à l'étudiant d'être compétent dans les techniques modernes du génie électrique et de l'informatique liée à l'industrie moderne.

L'enseignement comprend de l'électronique analogique et numérique, l'électrotechnique, l'électronique de puissance, des télécommunications, du CEM et de l'informatique industrielle (automatismes, régulation, microcontrôleurs DSP, langages informatiques assembleur, C/C#, programmation orientée objet et systèmes d'exploitation multitâches et temps réel, réseaux locaux, configuration, sécurité, systèmes embarqués, traitement du signal et de l'image).

GMP : Génie Mécanique et Productique 
Diplôme universitaire de technologie qui permet à l'étudiant d'être compétent dans les techniques modernes du génie mécanique.

L'enseignement comprend de la statique, de la cinématique, de la dynamique, des sciences des matériaux, du dimensionnement des structures, de la thermodynamique et de la productique (automatismes, usinage, matériaux composites, soudage, CFAO, contrôle, qualité, méthode de fabrication...).

GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations 
Diplôme universitaire de technologie qui permet à l'étudiant l'acquisition des techniques comptables financières et d'organisation, la connaissance des outils informatiques ainsi que la formation aux méthodes d'analyse, à la prise en compte de l'environnement et à la synthèse.

L'enseignement comprend de la communication, des langues, de l'économie générale, de l'économie d'entreprise, de l'informatique, du droit, de la comptabilité, de la fiscalité, de l'analyse financière, des mathématiques, des statistiques, du marketing et de la gestion de la production
Il existe trois options pour ce DUT : FC (Finance-Comptabilité), PMO (Petites et Moyennes Organisations) et RH (Ressources Humaines).

MPh : Mesures Physiques 
Diplôme universitaire de technologie qui permet à l'étudiant d'avoir des bases dans tous les domaines de la physique et de la chimie en général. 
L'enseignement comprend de l'acoustique, de l'automatique, de la chimie, de la communication, de l'électricité, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'informatique industrielle, de la programmation informatique, des mathématiques, de la mécanique de la mécanique des fluides, de la métrologie, de l'optique, des propriétés des matériaux, de la spectroscopie, de la technique des capteurs, des transferts thermiques, de la thermodynamique et du traitement du signal.

Il existe deux options pour ce DUT : MCPC (Mesures et Contrôle Physico-Chimiques) ou TI (Techniques Instrumentales).

Ce département permet aux sportifs et aux musiciens de haut niveau de bénéficier d'un aménagement d'horaires (Sport Musique-Études SME), avec pour obligation de choisir l'option Techniques Instrumentales. L'aménagement permet d'effectuer le DUT sur une durée de trois ans au lieu de deux pour un DUT normal. Les cours sont dispensés le lundi toute la journée, et uniquement le matin les autres jours de la semaine, les après-midi étant réservés aux pratiques musicales (en général au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Annecy) et sportives (dans les clubs respectifs des étudiants athlètes).

QLIO : Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Diplôme universitaire de technologie créé en 2005 qui permet à l'étudiant d'être compétent dans les relations commerce-industrie et de maîtriser le fonctionnement de ces deux domaines.

Il existe deux options pour ce DUT : OGF (Organisation et Gestion des Flux) et MGQ (Métrologie et Gestion de la Qualité).

R&T : Réseaux et Télécommunications 
Diplôme universitaire de technologie (anciennement appelé GTR pour Génie des Télécommunications et Réseaux) créé en 1991 qui permet à l'étudiant d'être capable d'installer, gérer et maintenir, voire commercialiser des systèmes informatiques, des réseaux informatiques et téléphoniques d'entreprise. L'accent est mis sur le fonctionnement d'Internet, l'informatique système, la sécurité informatique, la téléphonie sur IP et cellulaire, les réseaux sans fils.
À Annecy, le département est partenaire de l'Académie Cisco (Cisco Networking Academy). L'accent est également mis sur la pratique de l'anglais (séjour de travail en Angleterre).

TC : Techniques de Commercialisation 
Diplôme universitaire de technologie qui permet une formation de chargés d’études commerciales, de conseillers de clientèle, de assistants chef de produit, de commerciaux et de responsables des achats.

CS-CGE3S : Carrières Sociales Coordination et Gestion des Etablissements et Services Sanitaires et Sociaux 
Diplôme universitaire de technologie qui permet une formation de futurs responsables, de coordinateurs d’équipe des organismes mandataires et de prestations de services à la personne aux fonctions d’encadrement de proximité, afin de mettre en place des services adaptés dans le domaine de l’action sociale.

Les Licences Professionnelles 
Voici les licences professionnelles, niveau Bac+3 dans le système LMD, proposées par l'IUT d'Annecy-le-Vieux :

 Électricité et Électronique
 Automatique et Informatique industrielle
 Production industrielle
 Réseaux et télécommunications
 Maintenance des systèmes pluritechniques
 Systèmes informatiques et logiciels
 Gestion de la production industrielle
 Génie civil et construction
 Commerce
 Management opérationnel

Poursuite d'études

Les DUETI 
En un an, le DUETI (Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationales) permet au titulaire d'un DUT d’acquérir un complément de formation dans sa spécialité en milieu universitaire à l'étranger tout en améliorant sa maîtrise de la langue du pays d'accueil.

Les autres poursuites d'études 
Bien que les formations proposées permettent une très bonne insertion dans la vie active, de nombreux étudiants choisissent de poursuivre leurs études en : 
 Écoles d'ingénieurs (INSA, ENSI, ENSEA,...) 
 Deuxième cycle des universités (Licence, Master, IUP,...) 
 Année de spécialisation (DNTS, DU,...) permettant d'obtenir une double compétence technique ou commerciale.

Vie associative 
Au sein de l'IUT d'Annecy, les bureaux des étudiants (BDE, ou association étudiante) organisent tout au long de l'année des activités ludiques, sportives et festives :
 soirées
 journées ou weekends d'intégration
 sorties ski (grâce à la proximité des stations).

Chacun des départements possède son BDE qui s'occupe des activités de ses propres étudiants, soit 9 BDE en tout : MESPHYSTO pour MPh, ODIN pour Info, Arc-en-Ciel pour QLIO, ARKHAM pour GEA, ARELEC pour GEII, ATC pour TC, PROMECA pour GMP, R&T et CS-CGE3S.

Notes et références

Lien externe 
 

Annecy
Université Savoie-Mont-Blanc
Enseignement supérieur à Annecy